

Toponyme 
 Lavigerie, une commune française, située dans le département du Cantal et la région Auvergne.
Lavigerie, un quartier de Maison-Carrée, actuellement Mohammadia dans la wilaya d'Alger.

Patronyme 
 Charles Lavigerie (1825-1892), un cardinal français.

Voir aussi 
 , toponyme du sud-ouest de la France.